2 miejscowości w Polsce:
 Powały – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska
 Powały – gajówka w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka